Пожарское сельское поселение:
 Пожарское сельское поселение — сельское поселение в составе Бабаевского района Вологодской области.
 Пожарское сельское поселение — сельское поселение в Пожарском районе Приморского края.
 Пожарское сельское поселение — сельское поселение в Симферопольском районе Крыма.